Межконтинентальный кубок 1965 () — 9-й розыгрыш Межконтинентального кубка, матчи которого состоялись 8 сентября и 15 сентября 1965 года. Двухматчевый турнир проходил между итальянским клубом «Интернационале», победителем Кубка европейских чемпионов 1964/65, и аргентинским клубом «Индепендьенте», победителем Кубка Либертадорес 1965.

Первый матч проходил в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» и закончился победой хозяев 3:0. Ответный матч проходил в Авельянеде на стадионе «Добле Висера», и закончился со счётом 0:0.

Статистика матчей

Первый матч

Ответный матч

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1964/1965
 Кубок Либертадорес 1965

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матчах

Межконтинентальный кубок 1965
Межконтинентальный кубок 1965
Футбол в Италии в 1965 году
Спорт в Аргентине в 1965 году
1965 год в футболе
Сентябрь 1965 года
Международные спортивные соревнования в Милане
Футбольные соревнования в Милане
Международные спортивные соревнования в Авельянеде